Fröscher ist der Familienname folgender Personen: 

 Roland Fröscher (* 1977), Schweizer Euphoniumsolist
 Walter Fröscher (* 1941), Neurologe
 Wilhelm Fröscher, deutscher Maler, Grafiker und Kunstpädagoge